Рихард Карл фон Гарбе (; 9 марта 1857, Бредов близ Штеттина — 22 сентября 1927, Тюбинген) — немецкий учёный-индолог, , доктор наук, профессор и ректор Тюбингенского университета, внесший значительный вклад в изучение философии индийского дуализма санкхьи, йоги и Бхагавадгиты.

Биография 
Учился в Мариенштифтской гимназии в Штеттине, ученик известного математика, позже индолога Германа Грассманна. Продолжил обучение в Тюбингенском университете, где изучал математику, а затем индологию. После получения докторской степени Гарбе провел исследование рукописей Шульба-сутры в Лондоне. В 1878 году прошёл процесс хабилитацию и работал в Кёнигсбергском университете сначала в качестве приват-доцента, с 1880 года в должности доцента.

С 1885 по 1887 год при финансовой поддержке прусского государства Гарбе осуществил поездку в Индию, где под руководством индийских учёных изучал тексты санкхьи. В своей книге 1889 года «Очерки путешествия по Индии» сообщил о своих многочисленных экскурсиях по Индии и Цейлону.

В 1894 году стал профессором индологии в университете Кёнигсберга. В следующем году был назначен профессором в Тюбингенском университете в качестве преемника своего учителя Рудольфа фон Рота. В 1908/1909 годах был ректором Тюбингенского университета.

Гарбе отредактировал и перевёл многие санскритские тексты, в том числе Санкхья-сутры . В 1894 году была опубликована его книга «Философия санкхьи», в которой автор проанализировал происхождение и источники этой индийской философской системы и, в частности, пришёл к выводу, что эллинский интеллектуальный мир явно находился под сильным влиянием древней Индии.

В 1905 году опубликовал перевод на немецкий язык «Бхагавадгиты». Накануне Первой мировой войны опубликовал сочинение об Индии, вошедшее в «Путеводитель по Бедекеру».

В 1909 году был возведён в ранг личного дворянина Вюртемберга.

Избранные труды 
 Vaitāna Sūtra. Das Ritual des Atharvaveda. Trübner, Straßburg 1878.
 Die indischen Mineralien, ihre Namen und die ihnen zugeschriebenen Kräfte. Hirzel, Leipzig 1882.
 Indische Reiseskizzen. Paetel, Berlin 1889; 35 Jahre später hat der Autor für eine zweite Auflage laut eigener Aussage im Vorwort das Werk nur geringfügig verändert; neu ist ein Anhang mit zwei Texten, die er bereits anderswo veröffentlicht hatte: ein «Abriss der indischen Volkskunde, Kultur- und Kunstgeschichte» sowie eine Kritik an einem Plagiator einer englischen Indienbeschreibung: Richard Garbe: Indische Reiseskizzen, München-Neubiberg: Oskar Schloß Verlag, 1925.
 Die Sâṃkhya-Philosophie. Eine Darstellung des indischen Rationalismus. Haessel, Leipzig 1894.
 Sāṃkhya und Yoga. Trübner, Straßburg 1896.
 Verzeichniss der indischen Handschriften der königlichen Universitäts-Bibliothek (Zuwachs der Jahre 1865—1899), Universitätsbibliothek Tübingen 1899.
 Beiträge zur indischen Kulturgeschichte, Paetel, Berlin 1903.
 Die Bhagavadgita aus dem Sanskrit übersetzt. Mit einer Einleitung über ihre ursprüngliche Gestalt, ihre Lehren und ihr Alter. Haessel, Leipzig 1905.
 Kaiser Akbar von Indien. Ein Lebens- und Kulturbild aus dem sechzehnten Jahrhundert, Laupp, Tübingen 1909.
 Zur indischen Volkskunde, Kultur- und Kunstgeschichte. In: Baedeker-Reiseführer’s Indien. Leipzig 1914, S. XXXVI ff.
 Indien und das Christentum. Tübingen 1914; Reprint: VDM, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-2193-5.
 The philosophy of ancient India, Ashutosh Prakashansansthan, Varanasi 1980.

Примечания

Ссылки 
 Garbe, Richard Karl von (württembergischer Personaladel 1909)

Индологи Германии
Санскритологи Германии
доктора наук
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Профессора Тюбингенского университета
Ректоры Тюбингенского университета
Выпускники Тюбингенского университета